«Весела вдова» — оперета австро-угорського композитора Франца Легара 1905 року.

Фільми 

 «Весела вдова» (1925) — американська мелодрама режисера Еріха фон Штрогейма.
 «Весела вдова» (1934) — американський комедійний мюзикл реджисера Ернста Любіча.
 «Весела вдова» (1952) — американський мюзикл режисера Кертіса Бернхардта.